Zur guten Quelle steht als Gasthof für

 Zur guten Quelle (Cunewalde)
 Zur Guten Quelle (Effeltrich)
 Zur guten Quelle (Grimma)
 Zur guten Quelle (Querfurt)
 Zur guten Quelle (Schwerin)